Unternehmen Nordlicht ist der Name folgender Operationen der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg:

 Unternehmen Nordlicht (1942), geplante Eroberung Leningrads
 Unternehmen Nordlicht (1944), Rückzug der 20. Gebirgs-Armee von der Petsamofront nach Nordnorwegen